В память о Великой Отечественной войне в Польской Народной Республике было установлено несколько сотен мемориалов солдатам Красной армии. Многие из них носили название «Памятник Благодарности» ().

В начале 1990-х годов многие памятники Красной армии были снесены. В 1994 году было подписано российско-польское межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий». В 1997 году в рамках него был составлен список из 561 памятного места, подлежащего охране. Новый этап сноса памятников начался в 2014 году. В 2017 году Сейм Республики Польша принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос мемориалов в честь Красной армии как «прославляющих коммунизм» (за исключением установленных на кладбищах).

В списке перечислены памятники Красной армии, установленные на территории Польши (включая снесённые и переименованные). В список не входят памятники, установленные на кладбищах.

Варминьско-Мазурское воеводство

Великопольское воеводство

Западно-Поморское воеводство

Куявско-Поморское воеводство

Лодзинское воеводство

Люблинское воеводство

Любуское воеводство

Мазовецкое воеводство

Малопольское воеводство

Нижнесилезское воеводство

Опольское воеводство

Подкарпатское воеводство

Подляское воеводство

Поморское воеводство

Свентокшиское воеводство

Силезское воеводство

Примечания

Литература 
 Dominika Czarnecka, «Pomniki wdzięczności» Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2015, 544 s + 14 s. wkł. ilustr. (seria «Monografie», t. 104)

Ссылки 
 Wykaz obiektów upamiętniających żołnierzy i partyzantów sowieckich na terenie Polski stan na 2009 rok
 Перечень населенных пунктов Республики Польша, в которых демонтированы памятники советским воинам-освободителям // Посольство России в Польше
 Список памятников, рекомендованных к демонтажу в 2018 году  // Коммерсантъ от 6 июля 2018
 Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша. г. Варшава, 1997 г.

 
Списки:Польша